The Best of the Girl Groups — сборник из двух частей, выпущенный лейблом Rhino Records в 1990 году. Сборник составлен из наиболее известных песен гёрл-групп 1960-х годов. Он занимает 421-е место в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Музыкальный журналист Роберт Кристгау включил первую часть сборника в свой список «The Core Collection», содержащий, по его мнению, важнейшие альбомы, вышедшие после 1980 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки